Андре́й Ю́рьевич Федько́в () — советский и российский футболист, нападающий.

Карьера в клубах 
Воспитанник СДЮСШОР СКА Ростов-на-Дону (первый тренер Юрий Дмитриевич Агеев), выпускник ростовского спортинтерната.

Выступал за команды «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону (1988, 1992), СКА Ростов-на-Дону (1989—1991, 2006), «Спартак»-дубль Москва (1991), «Кремень» Кременчуг (1992—1994, 1996—1997), ЦСКА-«Борисфен» Киев (1995), «Шахтёр» Донецк (1995—1996), «Балтика» Калининград (1997—1999), «Сокол» Саратов (2000—2003), «Терек» Грозный (2004—2005, 2007), «Шексна» Череповец (2008).

В Кубке России 2000/2001 Федьков прославился благодаря хет-трику в четвертьфинале 11 апреля против московского «Спартака», принеся своему клубу сенсационную победу 3:1.

Всего в высшей лиге чемпионата России сыграл 151 матч, забил 38 голов, в высшей лиге чемпионата Украины сыграл 114 матчей, забил 39 голов. В первом дивизионе России сыграл 167 матчей, забил 100 голов (100-й гол забил 5 ноября 2007 года в игре «Терек» — «Содовик», 4:0).

В сентябре 2008 года принял решение о завершении игровой карьеры по причине беспокоящих его старых травм.

Андрей Федьков был дисквалифицирован до конца 2022 года, а также пожизненно условно за удар арбитра головой в лицо во время матча детских команд. Тренер получил красную карточку, «демонстративно оскорбил» судью, а потом ударил его головой в лицо. После этого игра была прекращена.

Сыграл два матча в составе сборной России:
 25 апреля 2001. Югославия — Россия 0:1. 45 минут, был заменён
 6 июня 2001. Люксембург — Россия 1:2. 25 минут, вышел на замену

Достижения 
 Обладатель Кубка России: 2003/2004 (в составе ФК «Терек»)
 Первое место в первом дивизионе России (2): 2000 (в составе ФК «Сокол»), 2004 (в составе ФК «Терек»)
 Второе место в первом дивизионе России (1): 2007 (в составе ФК «Терек»)
 Член «Клуба 100» российских бомбардиров: 104 гола
 Лучший бомбардир первого дивизиона России (2): 2000, 2004
 Лучший игрок первого дивизиона России (2): 2000, 2004

Почётный гражданин Чечни, почётный житель Грозного, награждён Орденом Кадырова.

В городе Аргун одна из улиц названа в честь Андрея Федькова

Примечания

Ссылки 
  «Спорт-Экспресс», 26 апреля 2005
  «СЭ», 26 апреля 2005
  «СЭ», 26 апреля 2005
 ФЕДЬКОВ - В СБОРНОЙ!

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ростсельмаш-2»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Шахтёр» Макеевка
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Шексна»
Члены Клуба 100